OBI, О́БИ — международная компания, осуществляющая розничную торговлю товарами строительного ассортимента.
 ОБИ — Обеспечение Безопасности Информации
 Оби́, o.b. — марка тампонов, производимых компанией «Johnson & Johnson».
 Оби — японское слово, означающее несколько видов поясов.
 Оби — острова в группе Молуккских островов.
 Оби — город в Нигерии.
 Оби — город в Швеции.
 Оби — король в городе Онича.

Персоналии 
 Оби, Гуннар (1895—1966) — датский футболист.
 Оби, Кристиан (род. 1967) — нигерийский футболист, вратарь.
 Оби, Патрисия (род. 1991) — канадская гребчиха.
 Оби-Ван Кеноби — персонаж вымышленной вселенной «Звёздных войн».